Irina-Camelia Begu e Anaïs Laurendon erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Hechingen Ladies Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Sandra Klemenschits e Tatjana Maria che hanno battuto in finale Korina Perkovic e Laura Siegemund 4–6, 6–2, [10–7].

Teste di serie 

 Sandra Klemenschits /  Tatjana Maria (campionesse)
 Eva Hrdinová /  Katarzyna Piter (primo turno)

 Hana Birnerová /  Maša Zec Peškirič (primo turno) 
 Diana Enache /  Daniëlle Harmsen (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Hechingen Ladies Open 2011